

Patronymes 

 Franciszek Doleżal (1880-?), économiste polonais, vice-ministre de l'industrie et du commerce.
 Jan Doležal (1996-), athlète tchèque.
 Josef Doležal (1920-1999), athlète tchèque.
 Martin Doležal (1990-), footballeur tchèque.
 Michal Doležal (1978-), sauteur à ski tchèque, devenu entraîneur.
 Rachel Dolezal (1977-), femme américaine blanche connue pour s'être fait passer pendant des années pour une femme noire.
 Riley Dolezal (1985è-), athlète américain.

Astronomie 
 (5884) Dolezal, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.